Ulmer je priimek več oseb:
 Christian Ulmer (* 1984), nemški smučarski skakalec
 Edgar G. Ulmer (1904–1972), ameriški filmski režiser
 Jason Ulmer (* 1978), kanadski hokejist
 Jeff Ulmer (* 1977), kanadski hokejist
 Karl Ulmer (1915–1981), nemški filozof
 Layne Ulmer (* 1980), kanadski hokejist
 Sarah Ulmer (* 1976), novozelandska biciklistka in olimpijska zmagovalka
 Thomas Ulmer (* 1956), nemški evroposlanec (CDU-EPP)